{{Ficha de grupo étnico
|grupo = Boricuas
|imagen =  
|descripción=  <small>Boricuas notables:Marquita Rivera · Ángel Rivero Méndez · Luis Muñoz Rivera · Roberto Clemente · Sila Calderón · Benicio del Toro · Ingrid Marie Rivera 
|población=<center>Puertorriqueños3,994,259 (Isla)
| asentamiento1  =  Puerto Rico (2007 est.)
| población1     = 3,833,268 
| ref1           =
| asentamiento2  =  Estados Unidos (2007 est.)
| población2     = 4,120,205 
| ref2           =
| asentamiento3  =  Islas Vírgenes de los Estados Unidos (2000)
| población3     = 8,558
| ref3           =
| asentamiento4  =  República Dominicana (2012)
| población4      = 4,416
| ref4           =
| asentamiento5  =  Canadá (2006)
| población5     = 2,020
| ref5           =
| asentamiento6  =  México (2000)
| población6     = 1,970
| ref6           =
| asentamiento7  =  Brasil
| población7     = 800
| ref7           =
| asentamiento8  =  Venezuela (2001)
| población8     = 528
| ref8           =
| asentamiento9  =  Reino Unido
| población9     = 300
| ref9           =
| asentamiento10 =  Costa Rica (2000)
| población10    = 268
| ref10          =
| asentamiento11  =  Argentina (2001)
| población11     = 179
| ref11           = <ref>{{Cita web |url=http://www.indec.gov.ar/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2001ARG&MAIN=WebServerMain.inl |título=Argentina 2001 |fechaacceso=28 de septiembre de 2009 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20140603160343/http://www.indec.gov.ar/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2001ARG&MAIN=WebServerMain.inl |fechaarchivo=3 de junio de 2014 }}</ref>
|asentamiento12   =  Cuba (2001)
|población12      = 121
|ref12            = 
|asentamiento13   =  España (2001)
|población13      = 115
|asentamiento14   =  Italia (2001)
|población14      = 100
|idioma= <center>Español
|religión=<center>Cristianismo · Católico
|relacionados = <center>Españoles (andaluces y canarios) · Taínos · Italianos ·Áfricanos · Portugueses 
}}
Boricua es aquel puertorriqueño que nació o se crió en la isla de Puerto Rico. También, la mayoría de los puertorriqueños-americanos residentes actualmente en los Estados Unidos, pertenecen a familias originalmente boricuas.

 Grupos étnicos 

Los habitantes primigenios de la isla:
 Taínos

Europeos:
  Españoles
  Canarios
  Corsos 
  Franceses
  Alemanes
  Portugueses
  Escoceses

Africanos:
 Yoruba
 Igbo

Asiáticos:
  Chinos
  Libaneses

Este mestizaje fue mucho más común en América Latina debido a las políticas mercantiles coloniales española y portuguesa, ejemplificado por los conquistadores masculinos y frecuentemente idealizado (por ejemplo, Hernán Cortés).

 Etimología 
 Boricua también puede derivar de Borinquén (antigua denominación indígena de la actual isla de Puerto Rico), que significa ‘tierras del señor valiente (o altivo)’. De Borinquén surge el gentilicio borinqueño.
 Boricua también puede ser usado como adjetivo ('de aquí como el coquí, boricua') De manera que el sujeto que se describe en la oración, es de gentilicio borinqueño.
En general se acepta que su origen surge  de errores gramaticales por cartógrafos y geógrafos europeos durante el siglo XIX del topónimo Boriquen, término de origen indígena para nombrar a la isla de Puerto Rico desde comienzo de su colonización (posteriormente también conocida por Borinquen). En castellano del siglo XVI era común abreviar el nombre indígena de la isla Boriquen como Boriquẽ. En la opinión de Alejandro Tapia y Rivera (1854) y respaldada por la de Salvador Brau (1894) los manuscritos de aquella época traen la dicción Boriquen en la forma Boriquẽ, supliendo por vía de abreviatura, como en muchos otros términos semejantes, la n final con un tilde o virgulilla. Por otra parte, la sílaba "cu" solían escribirla "qu", como sucede "quenta", "questa", etc. y de este modo era fácil explicar la transformación de Boriquen en Boricue o Boricua por cartógrafos y geógrafos no duchos en la ortografía del castellano del siglo XVI  (Escritura española en el siglo XVI). Existen varios mapas y literatura geográfica, sobre todo francesa e inglesa, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX para respaldar esta opinión. En varios de ellos a la isla se le da el nombre de Boiiqua ("Porto Rico and Virgin Isles. Haiti, Hispaniola or St. Domingo". West India Islands, Thompson, 1815), Borigua ("Geographical, Statistical and Historical Map of The West Indies", Lucas, 1822) o Boiicua (Original de la "Proclama de Independencia" de Ducoudray Holstein en su intentona de apoderarse de Puerto Rico, 1822 (h) entre otros documentos históricos. "Boricua" aparece por primera vez en 1844 en la traducción al castellano ("Curso completo de Geografía Universal Antigua y Moderna", Madrid,1844) del libro de geografía del francés Jean-Antoine Letronne ("Cours élémentaire de géographie ancienne et moderne, rédigé sur un nouveau plan"), documento de geografía muy popular en su época y que fue traducido a varios idiomas. El geógrafo criollo Francisco Pastrana adopta en 1854 el término en su libro para enseñanza primaria "Catecismo de Geografía de la Isla de Puerto-Rico" popularizando desde ese momento "Boricua" como topónimo para la isla y más tarde como gentilicio para sus habitantes, asunto muy criticado en su época tanto por Tapia y Rivera como por Brau.

 Bibliografía 
 Varios autores: Enciclopedia puertorriqueña. San Juan: Departamento de Instrucción Pública, 1948.Biblioteca Histórica de Puerto Rico, que contiene varios documentos de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII . Alejandro Tapia y Rivera. Imprenta Márquez, 1854.Puerto Rico y Su Historia, Investigaciones Críticas. Salvador Brau. Imprenta Francisco Mora, Valencia, 1894.Cours élémentaire de géographie ancienne et moderne, rédigé sur un nouveau plan.  París, 1833.Catecismo de Geografía de la Isla de Puerto Rico, para uso de las escuelas de instrucción primaria. Francisco Pastrana. P.R.: Imprenta de Márquez, 1852.Curso completo de Geografía Universal Antigua y Moderna''. Jean-Antoine Letronne, Librería De Los Sres. Viuda & Hijos, Madrid, España. 1845

Referencias 

Etnias de Centroamérica
Cultura de Puerto Rico